gids (scouting), een leeftijdscategorie voor meisjes in de scouting
een naslagwerk of handboek, zoals:
een verkoopcatalogus van een postorderbedrijf
iemand die anderen inlicht over de route en bijzonderheden op een bepaalde plek; bijzondere vormen hiervan zijn:
 gids (toerisme), rondleider die vertelt over bezienswaardigheden
 gids (militair), die militairen de weg wijst op vreemd terrein

als titel of naam:
 De Gids (tijdschrift), een literair tijdschrift
 De Gids N.V., een voormalige Belgische uitgeverij

Zie ook 
 De Nieuwe Gids (België), een Vlaams dagblad
 De Nieuwe Gids (Nederland), een literair tijdschrift
 De Litteraire Gids, een literair tijdschrift
 De Vlaamse Gids, een literair tijdschrift